Петерго́фская у́лица:

 В Санкт-Петербурге:
 Петергофская улица — улица в Петергофе.
 Петергофская улица — улица в Петроградском районе.

См. также 
 Петергофская дорога
 Петергофское шоссе